Grynet kan syfta på:

 Grynet – ett alter ego för programledaren Elin Ek (programledare)
 Grynet Molvig, en norsk-svensk skådespelare